
Molekulska formula -{C19H28O2}- se može odnositi na:

 Androstandion
 Dehidroepiandrosteron
 Epitestosteron
 Metilestrenolon
 Testosteron
 1-Testosteron
 Trestolon